Pietro Zeno ist der Name folgender Personen:

* Pietro Zeno († um 1278), venetianischer Diplomat
 Pietro Zeno († 1345) (auch Piero Zeno), venetianischer Diplomat und Kreuzfahrer 
 Pietro Zeno († 1427), venetianischer Diplomat und Herr von Andros und Syros
 Pietro Zeno (Forschungsreisender), venetianischer Forschungsreisender